Крист — фамилия:
 Крист, Иоанн Фридрих (1701—1756) — немецкий гуманист.
 Крист, Вильгельм (1831—1906) — немецкий филолог.
 Крист, Герман (1833—1933) — швейцарский ботаник.
 Крист, Геррит (1927—1985) — нидерландский футболист.
 Крист, Реджи (род. 1968) — американский горнолыжник.
 Крист, Чарли (род. 1956) — американский политик-республиканец, 44-й губернатор штата Флорида.

 Крист, Майнди (урождённая Зе́но; род. 1975) — американская актриса и кинопродюсер.
 Крист, Нико (род. 1981) — немецкий игрок в настольный теннис.
 Крист, Кали (род. 1991) — канадская конькобежка.
 Крист, Чесли (1991—2022) — победительница конкурса «Мисс США 2019».